Lügner steht für:

 Lügner, jemand, der eine Unwahrheit spricht, siehe Lüge
 Lügner (Rapper) (Sascha Rossier; * 1973), Schweizer Rapper und Produzent
 Lügner-Paradox, philosophisches Paradoxon

Der Lügner steht für:
 Der Lügner (Corneille), Komödie von Pierre Corneille (1644)
 Der Lügner (Goldoni), Komödie von Carlo Goldoni (1750)
 Der Lügner (1961), deutscher Film von Ladislao Vajda
 Der Lügner (1981), finnischer Film von Mika Kaurismäki 
 Der Lügner und die Nonne (Film), österreichischer Film von Rolf Thiele (1967)
 Jakob der Lügner, Roman von Jurek Becker (1969)
 Jakob der Lügner (1999), amerikanisch-französisch-ungarischer Film von Peter Kassovitz
 Jakob der Lügner (1974), deutscher Film von Frank Beyer

Die Lügnerin steht für:
 Die Lügnerin (1950), US-amerikanischer Film von Vincent Sherman
 Die Lügnerin (1965), jugoslawischer Film von Igor Pretnar 
 Die Lügnerin (1992), deutscher Film von Siegfried Kühn
 Die schöne Lügnerin, deutsch-französischer Film von Axel von Ambesser (1959)

Siehe auch:
 Lugner
 Lüge (Begriffsklärung)